Peter Brang ist der Name folgender Personen: 

* Peter Brang (Schauspieler) (1897–1983), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Peter Brang (Slawist) (1924–2019), Schweizer Slawist deutscher Herkunft
 Peter Paul Brang (1852–1925), rumänisch-österreichischer Architekt